Khobarmassakern 2004 var en massaker utförd av al-Qaida i staden Khobar i Saudiarabien den 29 maj 2004. 22 personer dödades, bland dem den svenske kocken Magnus Johansson (50) som avrättades genom halshuggning. Ledaren för terroroperationen, Fawwaz bin Muhammad Al-Nashami, har enligt MEMRI beskrivit händelseförloppet enligt följande:

Referenser 

2004 i Saudiarabien
Massakrer i Saudiarabien
Terroristaktioner 2004
Terroristaktioner i Saudiarabien